LFAJ steht für:

 Ligue française pour les auberges de jeunesse, französischer Verband der Jugendherbergen
 Flugplatz Argentan (ICAO-Code), Flugplatz in der Gemeinde Argentan, Département Orne, Frankreich

Abkürzung